Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 2009-2010.

Stagione 
Nella stagione 2009-2010 il Kaiserslautern, allenato da Marco Kurz, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 1º posto e fu promosso in Bundesliga. In Coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato agli ottavi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Marco Kurz
 Allenatore in seconda: Roger Lutz
 Preparatore dei portieri: Gerald Ehrmann
 Preparatori atletici:

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2009-2010